Assedio di Odawara può riferirsi a:
 Assedio di Odawara del 1561.
 Assedio di Odawara del 1569.
 Assedio di Odawara del 1590.